Семенников — русская фамилия. Известные носители:
 Семенников, Александр Григорьевич (род. 1964) — депутат Московской городской думы III-VII созывов (2000 — н.в.).
 Семенников, Василий Александрович (1831—1898) — учёный-металлург.
 Семенников, Владимир Петрович (1885—1936) — русский советский библиограф, историк литературы, археограф.
 Семенников, Фёдор Петрович (?—1717) — яицкий казак, войсковой старшина.
 Семенникова, Варвара Константиновна (1890—2008) — долгожительница.

См. также 
 Семенниково